Моджахе́д (, mujāhid, более близкая к литературному арабскому передача — муджа́хид, мн. число муджахидин — «борец за веру, за правое, священное дело», «совершающий духовное усилие») — участник джихада (однокоренное слово), буквально «борец».

Моджахед — не только воин, но также любой мусульманин, чья борьба укладывается в причинные рамки одного из определений джихада. Таким образом, моджахедом может быть и учитель, и священнослужитель, и мать, воспитывающая своего ребёнка. Погибший моджахед считается шахидом — мучеником, засвидетельствовавшим свою веру перед Аллахом, то есть усилия на пути Аллаха, совершаемые моджахедом, не примутся, если это всё делалось не ради Аллаха, а ради славы, денег, мести или из иных корыстных побуждений, а также по указу людей другого вероисповедания, то есть являющихся «неверными» по мнению моджахедов.

Терминология 

В европейских языках термин «моджахед» часто воспринимается как синоним понятия «исламский боевик», «террорист» (см. исламистский терроризм). Во многом это связано с тем, что моджахедами себя именовали многие вооружённые противники политики европейских государств, прибегавшие в том числе и к террору (например, душманы — афганские моджахеды). Аналогично понимаются и термины «джихад» и «шахид», ставшие широко известными на Западе именно в связи с войнами и терроризмом. Сами арабоговорящие обычно считают это некорректным и используют для террористов иные обозначения в отрицательном ключе.

Моджахедами обычно называют членов современных незаконных, но довольно хорошо организованных и вооружённых организаций, испытывающих влияние радикальной исламской идеологии. Близкий по смыслу термин в средневековых контекстах — гази (производное от газават).В начале XX века в Средней Азии действовали также басмачи.

География 

Моджахеды разных стран и времён отличаются своей спецификой. В историографии выделяются боснийские моджахеды, чеченские моджахеды, афганские и прочие. В Алжире муджахидами называли борцов за независимость во время национально-освободительной войны 1954—1962 годов.

В 1905 году в Иране было создано нелегальное революционно-демократическое общество муджахидов. Оно играло активную роль в Иранской революции 1905—1911 годов, особенно в Тебризском восстании (1908—1909 гг.) и революционном перевороте в Реште в 1909 году. Организации муджахидов состояли в основном из представителей мелкой буржуазии, рабочих и крестьян. Они были связаны с большевиками Закавказья через социал-демократическую группу «Гуммет». Принятая в 1907 году программа требовала буржуазно-демократических свобод, конфискации шахских и выкупа ханских земель и раздела их между крестьянами, отмены налогов с неимущих, 8-часового рабочего дня и т. д. Основной вооруженной силой революции были созданные муджахидами «федаи». Организации муджахидов были разогнаны в 1911 во время подавления революции.

Примечания

Литература 

Исламские термины